Елоксочитлан има више значења:

 Општина Елоксочитлан (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Елоксочитлан (Елоксочитлан, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Елоксочитлан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Елоксочитлан (Елоксочитлан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Елоксочитлан (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Елоксочитлан, Заказинго (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику